Fanwood – to miejscowość w stanie New Jersey w USA
 Fanwood - to nazwa kodowa procesora Itanium 2